WWE King and Queen of the Ring, anteriormente apenas King of the Ring, é um pay-per-view (PPV) de luta profissional e um evento de transmissão ao vivo produzido pela WWE, uma promoção de luta profissional com sede em Connecticut. O evento centra-se nos torneios King of the Ring e Queen's Crown, que são torneios de eliminação única para homens e mulheres para coroar o Rei e Rainha do Ringue, respectivamente.

O PPV foi originalmente estabelecido em 1993 como "King of the Ring" e era realizado anualmente em junho, quando a promoção ainda era chamada de World Wrestling Federation (WWF, renomeada como WWE em 2002). Originalmente, centrava-se apenas no torneio King of the Ring, que era realizado anualmente como um house show não televisionado de 1985 a 1991, com exceção de 1990. Durante a execução original do evento como um PPV de 1993 a 2002, foi considerado um dos cinco maiores eventos da promoção do ano, junto com o Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series, apelidado de os "Cinco Grandes".

O evento de 2002 seria o último King of the Ring produzido como um PPV, já que em 2003, o slot PPV de junho do evento foi substituído por Bad Blood. O evento teve um retorno único em 2015, mas foi transmitido exclusivamente na WWE Network. Este seria o último evento da marca King of the Ring até seu renascimento em 2023, com o evento deste ano incorporando o torneio Queen's Crown, renomeando assim o evento como "King and Queen of the Ring". Além da transmissão ao vivo, o evento de 2023 retorna o evento ao PPV. O evento de 2023 também será realizado como o nono evento da WWE na Arábia Saudita.

Após o evento de 2002, o torneio sofreu um hiato de quatro anos até seu retorno em 2006 como um torneio exclusivo para lutadores da marca SmackDown!. Em vez de um PPV dedicado, no entanto, este torneio foi concluído no Judgment Day daquele ano. Com exceção do evento King of the Ring de 2015, o torneio foi realizado periodicamente como parte dos programas de televisão semanais da WWE ou em outros PPV e eventos de transmissão ao vivo. Para coincidir com a extensão da marca introduzida em 2002, o evento de 2002 contou com lutadores das divisões da marca Raw e do SmackDown!. A extensão da marca foi dissolvida em 2011, mas foi reintroduzida em 2016.

História 
O torneio King of the Ring é um torneio de eliminação única no qual o vencedor é coroado o "Rei do Ringue". O torneio foi estabelecido em 1985 pela então World Wrestling Federation (WWF) e foi realizado anualmente até 1991, com exceção de 1990. Esses primeiros torneios foram realizados como shows domésticos especiais não televisionados em um esforço para aumentar a participação nesses eventos.

Pay-per-view 
O evento principal do King of the Ring era um evento em que tipicamente 15 a 16 wrestlers competiam em eliminatórias um contra um. Quando um wrestler ganha o combate de uma eliminatória, então avança para a eliminatória seguinte para defrontar outro wrestler que também tenha ganho. Os últimos combates decorriam-se no evento anual King of the Ring. O vencedor da final é oficialmente coroado King of the Ring. Havia também outros combates que se realizavam durante o evento King of the Ring pelo facto de ser um tradicional pay-per-view de três horas.

Enquanto que alguns acreditam que o novo King of the Ring tradicionalmente recebe uma oportunidade pelo WWF/WWE Championship no PPV SummerSlam, isto apenas se tornou uma regra em 2002, no que seria o último torneio King of the Ring em 4 anos até o general manager da SmackDown Theodore Long recuperá-lo em 2006. Apenas quatro kings foram desafiar pelo título no SummerSlam (Owen Hart, Mabel, Kurt Angle e Brock Lesnar) e apenas no caso de Lesnar é que foi garantida essa oportunidade como um "direito" após ganhar o King of the Ring. Mais importante que uma verdadeira oportunidade de título era o prestígio de ganhar o torneio em si; alguns wrestlers tornaram-se reis como parte integrante da sua gimmick, e, em geral, o vencedor do King of the Ring é um wrestler que pode ganhar lugar de destaque nas storylines e tornar-se uma grande estrela. De facto, a famosa frase de Stone Cold Steve Austin "3:16" começou no KOTR. Vários wrestlers tiveram enorme sucesso após ganharem o torneio (em particular Stone Cold Steve Austin, mas também Kurt Angle, Triple H, entre outros), enquanto que outros wrestlers foram admitidamente "flops" como reis (caso de Mabel e Billy Gunn).

A última edição em PPV do King of the Ring realizou-se a 23 de Junho de 2002. Uma das razões por detrás do fim do torneio King of the Ring era o facto da divisão do plantel em RAW e SmackDown. A decisão de parar o King of the Ring provou ser um decisão controversa e impopular junto de alguns fãs que preferiam um pay-per-view com uma característica única, em vez de outro mais habitual. Contudo, outros fãs acreditam que antigos "Reis" como Mabel e Billy Gunn que ganharam pouca coisa após vencerem o torneio, acabaram por descredibilizarem o próprio evento.

Ressurgimento 
Foi anunciado em Abril de 2006 que o torneio King of the Ring regressaria em 2006 após a sua parada de 4 anos. O torneio de 2006 seria o primeiro desde 1991 a não ser transmitido no seu próprio pay-per-view. Também, como foi anunciado na edição de 15 de Abril do Velocity, o vencedor do King of the Ring tornar-se-ia o Nº1 contender para o World Heavyweight Championship. O torneio de 2006 foi ganho por Booker T, que defrontou Bobby Lashley na final no evento pay-per-view Judgment Day.

Em Abril de 2008, foi anunciado o retorno do torneio como evento de uma única noite. O torneio aconteceu na RAW em um especial de 3 horas do dia 21 de Abril. 8 lutadores divididos nas três brands diferentes competiram em lutas individuais. O vencedor foi William Regal, que derrotou CM Punk na final.

Lista de vencedores 
 1985: Don Muraco
 1986: Harley Race
 1987: Randy Savage
 1988: Ted DiBiase
 1989: Tito Santana
 1990: não realizado
 1991: Bret Hart
 1992: não realizado
O torneio tornou-se pay-per-view
 1993: Bret Hart
 1994: Owen Hart
 1995: Mabel (mais tarde mudou seu ring name para "Viscera" e depois para "Big Daddy V")
 1996: Steve Austin
 1997: Triple H
 1998: Ken Shamrock
 1999: "Mr.Ass" Billy Gunn
 2000: Kurt Angle
 2001: Edge
 2002: Brock Lesnar
 2003: não realizado
 2004: não realizado
 2005: não realizado
O torneio regressou em 2006, sendo exclusivo da SmackDown
 2006: Booker T (mais tarde mudou seu gimmick para King Booker)
 2007: não realizado
O torneio regressou em 2008, com a presença das três brands
 2008: William Regal
 2009: não realizado
 2010: Sheamus
 2011: não realizado
 2012: não realizado
 2013: não realizado
 2014: não realizado
 2015: Bad News Barrett
2019: Baron Corbin

Resultados

1985 
O torneio decorreu a 8 de Julho de 1985 no Sullivan Stadium em Foxboro, Massachusetts. As eliminatórias foram:

1986 
O torneio decorreu a 14 de Julho de 1986 no Sullivan Stadium em Foxboro, Massachusetts. As eliminatórias foram:

1987 
O torneio realizou-se a 4 de Setembro de 1987 no Providence Civic Center em Providence, Rhode Island. As eliminatórias foram:

1988 
O torneio decorreu a 16 de Outubro de 1988 no Providence Civic Center em Providence, Rhode Island. As eliminatórias foram:

1: Iron Mike Sharpe substituiu The Warlord.
²: DiBiase pagou a Bass para fingir uma lesão.

1989 
O torneio decorreu a 14 de Outubro de 1989 no Providence Civic Center em Providence, Rhode Island. As eliminatórias foram:

1: Bill Woods substituiu Barry Windham.

1991 
O torneio decorreu a 7 de Setembro de 1991 no Providence Civic Center em Providence, Rhode Island. As eliminatórias foram:

1: Pete Doherty substituiu Kerry Von Erich.

1993

1994

1995

1996 

O torneio decorreu entre 27 de Maio e 23 de Junho de 1996 (as primeiras duas rondas foram realizadas a 27 e 28 de Maio, e dois dos três combates de quartos-final ocorreram na verdade antes antes da primeira ronda ficar completa). As eliminatórias foram:

O evento pay-per-view decorreu a 23 de Junho de 1996 na MECCA Arena em Milwaukee, Wisconsin.
 Steve Austin derrotou Marc Mero num combate de meias-finais do King of the Ring (16:49)
 Jake Roberts derrotou Vader por desqualificação num combate de meias-finais do King of the Ring (3:34)
 The Smokin' Gunns (Billy e Bart) derrotaram The Godwinns (Henry e Phineas) para manterem o WWF Tag Team Championship (10:10)
 Ultimate Warrior derrotou Jerry Lawler (3:50)
 Mankind derrotou The Undertaker (18:21)
 Ahmed Johnson derrotou Goldust para ganhar o WWF Intercontinental Championship (15:34)
 Steve Austin derrotou Jake Roberts para ganhar o torneio King of the Ring (4:28)
 Shawn Michaels derrotou The British Bulldog para manter o WWF Championship (26:25)

1997 

O torneio decorreu entre 12 de Maio e 8 de Junho de 1997. As eliminatórias foram:

O evento pay-per-view decorreu a 8 de Junho de 1997 no Providence Civic Center em Providence, Rhode Island.
 Hunter Hearst Helmsley derrotou Ahmed Johnson num combate de meias-finais do King of the Ring (7:18)
 Mankind derrotou Jerry Lawler num combate de meias-finais do King of the Ring (10:22)
 Goldust derrotou Crush (9:54)
 O campeão Intercontinental da WWF Owen Hart, o campeão Europeu da WWF The British Bulldog e Jim Neidhart derrotaram Sycho Sid e os Legion of Doom (Road Warrior Hawk e Road Warrior Animal) (13:00)
 Hunter Hearst Helmsley derrotou Mankind para ganhar o torneio King of the Ring (19:24)
 Os campeões de Tag Team da WWF Shawn Michaels e Stone Cold Steve Austin lutaram entre si, acabando o combate com dupla desqualificação (22:28)
 The Undertaker derrotou Faarooq para manter o WWF Championship (13:45)

1998 

O evento pay-per-view decorreu a 28 de Junho de 1998 no Pittsburgh Civic Arena em Pittsburgh, Pensilvânia.
 The Headbangers (Mosh e Thrasher) e Taka Michinoku derrotaram Kaientai (Funaki, Teioh e Togo) (6:41)
 Ken Shamrock derrotou Jeff Jarrett num combate de meias-finais do King of the Ring (5:29)
 The Rock derrotou Dan Severn num combate de meias-finais do King of the Ring (4:25)
 Too Much (Brian Christopher e Scott Taylor) derrotaram Al Snow e Head; árbitro convidado foi Jerry Lawler (8:27)
 X-Pac derrotou Owen Hart (8:30)
 The New Age Outlaws (Road Dogg e Billy Gunn) derrotaram The New Midnight Express (Bob Holly e Bart Gunn) para manter o WWF Tag Team Championship (9:54)
 Ken Shamrock derrotou The Rock para ganhar o torneio King of the Ring (14:09)
 The Undertaker derrotou Mankind num combate Hell in a Cell (17:38) (Ver Hell in a Cell: King of the Ring 1998.)
 Kane derrotou Steve Austin num combate First Blood para ganhar o WWF Championship (14:52)

1999 

O torneio decorreu entre 25 de Maio e 27 de Junho de 1999. As eliminatórias foram:

O evento pay-per-view decorreu a 27 de Junho de 1999 no Greensboro Coliseum em Greensboro, Carolina do Norte
 X-Pac derrotou Hardcore Holly por desqualificação num combate de quartos-final do King of the Ring (3:01)
 Kane derrotou Big Show num combate de quartos-final do King of the Ring (6:36)
 Billy Gunn derrotou Ken Shamrock num combate de quartos-final do King of the Ring (3:34)
 Road Dogg derrotou Chyna num combate de quartos-final do King of the Ring (13:20)
 The Hardy Boyz (Matt e Jeff) derrotaram Edge e Christian (4:49)
 Billy Gunn derrotou Kane num combate de meias-finais do King of the Ring (5:26)
 X-Pac derrotou Road Dogg num combate de meias-finais do King of the Ring (3:08)
 The Undertaker derrotou The Rock para manter o WWF Championship (19:47)
 Billy Gunn derrotou X-Pac para ganhar o torneio King of the Ring (5:53)
 Shane McMahon e Vince McMahon derrotaram Steve Austin num combate de escadas (17:11)

2000 

O torneio decorreu entre 29 de Maio e 25 de Junho de 2000.

O evento pay-per-view decorreu a 25 de Junho de 2000 no FleetCenter em Boston, Massachusetts
 O campeão Intercontinental da WWF Rikishi derrotou Chris Benoit por desqualificação num combate de quartos-final do King of the Ring (3:24)
 Val Venis derrotou o campeão Europeu da WWF Eddie Guerrero num combate de quartos-final do King of the Ring (8:04)
 Crash Holly derrotou Bull Buchanan num combate de quartos-final do King of the Ring (3:52)
 Kurt Angle derrotou Chris Jericho num combate de quartos-final do King of the Ring (9:52)
 Edge e Christian derrotaram Too Cool (Grandmaster Sexay e Scotty 2 Hotty), The Hardy Boyz (Matt e Jeff) e T&A (Test e Albert) para ganharem o WWF Tag Team Championship (13:48)
 Matt Hardy derrotou Test (3:42)
 Christian derrotou Matt Hardy (7:57)
 Edge derrotou Grandmaster Sexay (13:48)
 O campeão Intercontinental da WWF Rikishi derrotou Val Venis num combate de meias-finais do King of the Ring
 Kurt Angle derrotou Crash Holly num combate de meias-finais do King of the Ring (3:57)
 O campeão Hardcore da WWF Pat Patterson e Gerald Brisco lutaram num Hardcore Evening Gown match, não havendo vencedor
 Crash Holly derrotou o campeão Hardcore da WWF Pat Patterson para ganhar o WWF Hardcore Championship (2:48)
 Road Dogg, X-Pac e Tori derrotaran The Dudley Boyz (Bubba Ray e D-Von) num handicap table/dumpster match (9:46)
 Kurt Angle derrotou o campeão Intercontinental da WWF Rikishi para ganhar o torneio King of the Ring (5:58)
 The Rock, Kane e The Undertaker derrotaram Triple H, Vince McMahon e Shane McMahon (17:55). The Rock derrotou Vince McMahon para se tornar o novo campeão da WWF.

2001 

O torneio decorreu entre 4 de Junho e 24 de Junho de 2001. As eliminatórias foram:

O evento pay-per-view realizou-se a 24 de Junho de 2001 em Rutherford, Nova Jérsia.
 Kurt Angle derrotou Christian num combate de meias-finais do King of the Ring (8:17)
 Edge derrotou Rhyno num combate de meias-finais do King of the Ring (8:52)
 The Dudley Boyz derrotaram Kane e Spike Dudley para manterem o WWF World Tag Team Championship (8:24)
 Edge derrotou Kurt Angle para ganhar o torneio King of the Ring (10:21)
 Jeff Hardy derrotou X-Pac para manter o WWF Light Heavyweight Championship (7:11)
 Kurt Angle derrotou Shane McMahon num combate Street Fight (26:00)
 Stone Cold Steve Austin derrotou Chris Jericho e Chris Benoit num Triple Threat match para manter o WWF Championship (27:52)

2002 

O torneio decorreu entre 3 de Junho e 23 de Junho de 2002. As eliminatórias foram:

1 Edge desistiu no seu combate contra Chris Jericho por causa de uma lesão no ombro.

O evento pay-per-view realizou-se a 23 de Junho de 2002 no Nationwide Arena em Columbus, Ohio.
 Rob Van Dam derrotou Chris Jericho num combate de meias-finais do King of the Ring (14:32)
 Brock Lesnar derrotou Test num combate de meias-finais do King of the Ring (8:18)
 Jamie Noble derrotou The Hurricane para ganhar o WWE Cruiserweight Championship (11:38)
 Ric Flair derrotou Eddie Guerrero (17:00)
 Molly Holly derrotou Trish Stratus para ganhar o WWE Women's Championship (5:41)
 Kurt Angle derrotou Hulk Hogan (12:08)
 Brock Lesnar derrotou Rob Van Dam para ganhar o torneio King of the Ring (5:42)
 The Undertaker derrotou Triple H para manter o WWE Undisputed Championship (23:44)

2006 
O torneio decorreu entre 14 de Abril e 21 de Maio de 2006. As eliminatórias foram:

1 Kurt Angle foi lesionado por Mark Henry no episódio de 28 de Abril de 2006 da Friday Night SmackDown. Por causa da lesão, o lugar de Angle transformou-se num bye.

 Todos os lutadores eram da companhia SmackDown.

2008 

O torneio de 2008 ocorreu no RAW especial de 3 horas em 21 de abril de 2008, com competidores das 3 companhias (RAW, Smackdown e ECW). As lutas foram as seguintes:

2010

2015 

O torneio de 2015 aconteceu nos dias 27 e 28 de abril de 2015. A primeira rodada, do dia 27, foi transmitida ao vivo no Raw. A semi-final e a final foram transmitidas exclusivamente no WWE Network, no dia seguinte.

Torneio

Referências e Notas

Ligações externas 
 Official King of the Ring website
 WWF King of the Ring History

Torneios da WWE
 
Pay-per-views da WWE
Eventos do WWE Network